UniVBE (сокращение от «Universal VESA BIOS Extension») — драйвер, позволяющий приложениям DOS, написанным в соответствии со стандартом VESA BIOS, запускаться на многих видеоадаптерах, изготовленных за последние 15 лет.

Основное назначение — увеличение производительности и совместимости с DOS-играми. Многие видеоадаптеры имеют собственные подразновидности стандарта VESA, или не поддерживают их все. UNIVBE замещает встроенную поддержку VESA. Многие DOS-игры уже содержат UniVBE, поскольку возможности VESA очень распространены.

Драйвер UniVBE был написан компанией SciTech Software и доступен под названием SciTech Display Doctor.

SciTech Software больше не поддерживает Display Doctor, но последняя версия SDD 6.53 доступна на http://arcadecontrols.com/arcade_downloads.shtml.

Ссылки 
 Описание из энциклопедии компьютерных терминов PCMag

Драйверы